Чагарсия-Медьянеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 14,71 км². Население — 104 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки